Por Brookston pode estar à procura de:
 Brookston (Indiana)
 Brookston (Minnesota)

Desambiguações de topônimos